Това е списък с епизодите на българската детска образователна поредица „Приказки за физиката“.

Сезон 1: 2001 – 2002 

Прекрасната идея за детски образователни предавания беше успешно унищожена от новата медийна политика на уж обществената телевизия БНТ. Явно образованието на децата не е обществен интерес.

Както се вижда по долу, поради немарливост на служителите в БНТ, епизодите не са съвсем поредни. Също така е възможно и някои епизоди да липсват. Очевидно образованието на децата не е обществен интерес.

Заедно с предаването Приказки за Физиката се появи и предаването Приказки за Астрономията. Двете предавания всъщност бяха едно предаване. Редуваха се едно след друго Приказки за Физиката и приказки за Астрономията. Имаха общи герои и често сюжетната линия се прехвърляше от едното предаване към другото. За съжаление за сега не може да се възстанови оригиналната последователност на предаванията приказки за Физиката и Астрономията.

Надяваме се, че тези списъци с епизодите на „Приказките“ заедно с темите на епизодите, ще бъдат полезни на българските учители по физика и математика, в нелекото им будителско призвание. И най вече ще бъдат полезни на децата, които със своето чисто и прекрасно детско любопитство искат да опознаят света в който живеем.

Дата на повторение от таблиците (по долу), може да бъде полезна при намиране на съответния епизод в архивния сайт на БНТ.

Приказки за физиката в сайта на Българска национална телевизия.

Приказки за астрономията, в сайта на БНТ-1

Бързайте! Докато все още епизодите са налични!

 Този списък е непълен. Можете да помогнете на Уикипедия като го [ допълните].

Външни препратки 
 archive.bnt.bg

Списъци с епизоди на сериали
Непълни списъци